Tom Fleming est porté par les personnes suivantes :
 Tom Kelman Fleming, acteur et animateur de télévision écossais ;
 Tom Fleming, coureur américain.